Piekoszów – miasto w Polsce
 Piekoszów (gmina)
 Piekoszów (gromada)